Příjmení Cleary nosí více významných osobností:

 Bill Cleary (* 1934) – americký lední hokejista a hokejový trenér
 Danny Cleary (* 1978) – kanadský hokejový útočník
 Thomas Cleary (1949–2021) – americký spisovatel a překladatel